Сесар С. Сантакрус (, род. 4 апреля 1956) — парагвайский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Парагвая 1994 г. Серебряный призер чемпионата Парагвая 1997 г. Бронзовый призер чемпионата Парагвая 1996 г.

В составе сборной Парагвая участник шахматных олимпиад и панамериканского командного чемпионата 1987 г.

Участник нескольких международных турниров, проводившихся в 1980—1990-х гг. в Асунсьоне.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Сантакруса в базе Chessgames
 Личная карточка С. Сантакруса на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам